Limburgo puede referirse a:
 Limburgo, provincia de los Países Bajos.
 Limburgo, provincia de Bélgica.
 Limburgo del Lahn, ciudad alemana.
 Limburgo, ciudad belga de la provincia de Lieja.
 Ducado de Limburgo, antiguo ducado del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Ducado de Limburgo, antiguo ducado dentro de la Confederación Germánica.